Thou Shalt Not Kill – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Thou Shalt Not Kill – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nordisk Film
Thou Shalt Not Kill – cortometraggio del 1913 diretto da Hal Reid
Thou Shalt Not Kill – cortometraggio del 1914 diretto da E.A. Martin
Thou Shalt Not Kill – film del 1915 diretto da Hal Reid